Liselund kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Liselund (Antvorskov) – kursuscenter, tidligere landbrugsejendom i Antvorskov Sogn
 Liselund (Guldborgsund Kommune) – landbrugsejendom i Maglebrænde Sogn
 Liselund (Møn) – landsby i Magleby Sogn (Vordingborg Kommune)
 Liselund (Silkeborg Kommune) – bebyggelse i Sjørslev Sogn
 Liselund (Aalborg Kommune) – bebyggelse i Vodskov Sogn

Se også:
 Liselund Slot – slot i Magleby Sogn (Vordingborg Kommune)

nl:Liselund